Hamit Altintop, turecki piłkarz, brat Halila
 Halil Altintop, turecki piłkarz, brat Hamita